Ursu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

Persoane
Andrei Ursu (n. 1929), pedolog moldovean, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei
Doru-Viorel Ursu (n. 1953), politician român
Dumitru Ursu (n. 1960), economist moldovean, președinte al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din Republica Moldova
Gheorghe Ursu (1926–1985) a fost un inginer de construcții, poet, scriitor și disident al regimului comunist
Grigore Ursu (1922–2009), pictor și grafician bucovinean
Ioan Ursu (1928–2007), fizician român, membru al guvernelor comuniste și coordonator al programului nuclear al României, membru titular al Academiei Române

Ioan Ursu (1875–1925), istoric român, membru titular al Academiei Române
Ion Ursu (n. 1948), general moldovean, director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
Melania Ursu (1940–2016), actriță română
Neculai Alexandru Ursu (1926–2016), lingvist, filolog, editor și istoric literar român
Octavian Ursu (n. 1967), politician
Valentina Ursu (n. ?), jurnalistă din Republica Moldova
Vasile Ursu (n. 1948), inginer și om politic din Republica Moldova
Vasile Ursu Nicola (Horea) (1731–1785), unul dintre conducătorii răscoalei țărănești de la 1784 din Transilvania

Altele 
 Ursul (operă)
 Lacul Ursu

Vezi și
 Râul Ursu (dezambiguizare)

 Urs (dezambiguizare)
 Ursa (dezambiguizare)
 Urși (dezambiguizare)
 Ursul (dezambiguizare)
 Ursoaia (dezambiguizare)
 Urseni
 Ursari